Gminy w USA:
 Hogan (ang. Hogan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Hogan (ang. Hogan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 hogan – rodzaj stałego domu Indian z Ameryki Północnej